Intensità (o volume) – qualità acustica e psicoacustica associata alla forza di un suono, determinata dalla pressione che l'onda sonora esercita sul timpano
 Intensità acustica – grandezza fisica
 Intensità – parametro utilizzato nell'esercizio con sovraccarichi (resistance training)
 Intensità di corrente – grandezza fisica che misura la quantità di carica elettrica che attraversa la sezione di un conduttore entro un'unità di tempo
 Intensità luminosa – grandezza fisica 
 Intensità energetica – misura dell'efficienza energetica del sistema economico di una nazione
 Intensità di traffico – nelle reti di telecomunicazioni, misura dell'occupazione media di una risorsa in un'unità di tempo

Altri progetti